Folket: Svenskere (89,4 %), iranere (0,5 %), finner og samer.

Religion: Protestanter (89 %), katolske minoriteter (1,8 %), pinsebevægelse (1,1 %), andre (8,1 %)

Sprog: Svensk, finsk og samisk

Vital statistik siden 1900 
Data ifølge Statistiska Centralbyrån, som indsamler officielle statistikker for Sverige.

I 2020 blev 78.714 (69,6%) børn født af svenskfødte mødre, mens 34.363 (30.4%) blev født af udenlandsk fødte mødre. 
Fertilitetsraten var i 2020 1,60 for svenskfødte kvinder og 1,92 for udenlandsk fødte kvinder.

Noter

Referencer 

Demografi
Demografi efter land